Demon Days () — второй студийный альбом виртуальной группы Gorillaz, выпущенный в 2005 году. Наиболее известные композиции: «Feel Good Inc.», «DARE», «Dirty Harry», «El Manana» и «Kids With Guns». Самый успешный альбом группы.

Об альбоме 
Demon Days был записан с новым продюсером — Брайаном Бёртоном, более известным как Danger Mouse. В записи альбома приняли участие артисты разных жанров: De La Soul («Feel Good Inc.»), Roots Manuva («All Alone»), Нене Черри («Kids With Guns»), Шон Райдер («Dare»), Айк Тёрнер (фортепианное соло в «Every Planet We Reach Is Dead») и Деннис Хоппер («Fire Coming Out Of The Monkey’s Head»), Bootie Brown (Dirty Harry). Благодаря этому каждая песня имеет свой исключительный окрас и настроение.

В этом альбоме группа продолжила смешивание множества музыкальных стилей, но перешла на гораздо более высокую ступень. Хип-хоп, электроника, гитарный поп, кантри-энд-вестерн, — далеко не полный перечень этого фьюжн-альбома.

Обложка «Demon Days» является аллюзией на обложку альбома Let It Be группы The Beatles.

23 марта 2006 года Американская ассоциация звукозаписывающих компаний присвоила альбому двукратный платиновый статус . Журнал NME включил Demon Days в список 100 величайших альбомов десятилетия (, начиная с января 2000 года и заканчивая декабрём 2009) на 98 месте. По версии портала Vice альбом занимает 60-ую строчку в списке «99 лучших танцевальных альбомов всех времён».

Список композиций

Позиции в чартах

Годовые чарты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 
 
 

Альбомы 2005 года
Альбомы Gorillaz
Альбомы Virgin Records
Альбомы Parlophone
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, сертифицированные как платиновые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы на английском языке